Lobeda kan syfta på:

 Lobeda (släkte) – ett insekttsläkte
 Lobeda, Thüringen – en tidigare stad i Thüringen, numera inkorporerad i Jena